Il singolare  del Volkswagen Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Louk Sorensen era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Ruben Bemelmans.

Bemelmans ha battuto in finale 7–6(5), 3–6, 6–3 Stefano Galvani.

Teste di serie

  Ilija Bozoljac (secondo turno)
  Simon Stadler (primo turno, ritiro)
  Daniel Brands (secondo turno)
  Adrian Cruciat (primo turno)

 Lukáš Rosol (semifinali)
 Alex Bogdanović (quarti di finale)
 Aleksandr Kudrjavcev (secondo turno)
 Andrea Stoppini (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Volkswagen Challenger 2009